Huertea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Huertea ingår i familjen Tapisciaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Huertea